Кафа:

 Кафа — название города Феодосия в X−XV веках, в русских источниках — до XVIII века. См. Генуэзская крепость в Феодосии.
 Кафа (Кефе) — провинция Османской империи, существовавшая в Северном Причерноморье в 1475−1774 годах. Административный центр — город Кефе (средневековая Кафа, современная Феодосия).
 Кефе — эялет Османской империи.
 Кафа — народ в Эфиопии.
 Кафа (Каффа) — древнее королевство на территории Эфиопии.
 Кафа (Каффа) — язык жителей королевства Каффа, входит в омотскую семью языков.
 Кафа — старинный кабардинский народный массовый танец.
 «Кафа» — украинский и крымский футбольный клуб из города Феодосия (в 2010—2011 годах — «Кафа-Голеадор»).
 «Кафа» — название крымского футбольного клуба «Фаворит-ВД-Кафа» из Феодосии до сезона 2018/19 годов.